Соревнования по лыжному двоеборью на зимних Олимпийских играх 1980 года прошли 18 и 19 февраля. Был разыгран один комплект наград в индивидуальных соревнованиях.

Формат проведения игр остался без изменений. Первым этапом был прыжок с нормального трамплина (70 м). На следующий день была проведена лыжная гонка на 15 километров. По сумме очков за эти две дисциплины был выявлен олимпийский чемпион и призёры Игр.

Ульрих Велинг в третий раз подряд стал олимпийским чемпионом в лыжном двоеборье, став самым титулованным двоеборцем в истории игр.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории)

Медалисты

Соревнования 

В зачёт прыжков шли два самых лучших прыжка, не вошедший результат выделенкурсивом

Ссылки 
 Результаты на сайте Sport-Reference  
 Официальные Олимпийские отчёты 

Соревнования на зимних Олимпийских играх 1980
1980 год в лыжном двоеборье
Лыжное двоеборье в США